Plaats in Indonesië
 Katekan (Brati), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Katekan (Gantiwarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Katekan (Ngadirejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java